PM, Pm — может означать следующее:

 Pm — химический элемент прометий, относящийся к лантаноидам.
 PM — премьер-министр ().
 Philip Morris.
 Project Management, Project manager
 2PM — южно-корейская группа.
 PM — персональное (приватное) сообщение (система приватных сообщений на Форуме) (). См. Личное сообщение
 P.M. — Palm muting (глушение ладонью).
 pm — пикометр.
 PM-63 RAK — польский 9-мм пистолет-пулемёт.
 PM-84 Glauberyt — польский 9-мм пистолет-пулемет.
 PM (также встречается, как P.M., p.m., и pm от ) означает «после полудня» в 12-часовом формате.
  (крупные твердые частицы) и  (мелкие твердые частицы). См. также ультрадисперсные частицы.

См. также 
 Toyota PM
 РМ (кириллические буквы)

Примечания